Таратухин — фамилия.

 
 Таратухин, Станислав Константинович (род. 1954) — советский и российский художник.